Padang Laweh (Koto Tujuh), een plaats in Indonesië
Padang Laweh (Sungai Tarab), een plaats in Indonesië
Padang Laweh (Padang Laweh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing